Sonnenfinsternis 1995 steht für:

 Sonnenfinsternis vom 29. April 1995, ringförmige Sonnenfinsternis über dem Amazonasbecken
 Sonnenfinsternis vom 24. Oktober 1995, totale Sonnenfinsternis vom Iran über Indien und Thailand bis zum Westpazifik